Il Rio del Marchio è un torrente della Toscana.

Il percorso 

Nasce dalla collina di Malmantile a Malmantile, una frazione di Lastra a Signa, per poi sfociare nel fiume Arno all'altezza del mulino di Pelago, di cui è un affluente di sinistra, nei pressi di Brucianesi.

Il bacino del Marchio 
Il suo bacino ricade nei comuni di: 
 Lastra a Signa

Voci correlate 
 Arno
 Elenco dei fiumi italiani
 Lastra a Signa

Marchio
Marchio